Mužská čtyřhra Kremlin Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Dmitrij Tursunov a Andrej Rubljov, jehož členové nestartovali společně. Tursunov se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Rubljova se stal krajan Daniil Medveděv, s nímž skončil v semifinále na raketách Knowleho s Melzerem.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který za 1.42 hodin ve finále zdolal rakouskou dvojici Julian Knowle a Jürgen Melzer výsledkem 7–5, 4–6 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali osmou společnou trofej.

Nasazení párů 
  Pablo Carreño Busta /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  'Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Guillermo Durán /  Mariusz Fyrstenberg (1. kolo)  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2016